Andreas Schön (Heidelberg, 1989. augusztus 9. –) német labdarúgó, az FC Astoria Walldorf középpályása.

További információk 
 Andreas Schön adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1989-ben született személyek
Német labdarúgók
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
A VfR Aalen labdarúgói
Az SV Werder Bremen II labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek